Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii album roku pop / pop-rock.

W 2012 roku wyróżnienie w tej kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2015 roku wyróżnienie w tej kategorii powróciło do Fryderyków.

Lata 1994–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2020

Lata 2021–2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, pop
Pop